Pimpinella multicaulis är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Louis Marie Poiret. Pimpinella multicaulis ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
multicaulis